И́горь Петро́вич Золоту́сский (род. 28 ноября 1930, Москва) — советский и российский историк литературы, писатель, , журналист. Исследователь жизни и творчества Николая Гоголя.

Член Союза писателей СССР (1963), Русского ПЕН-центра. Был сопредседателем (с октября 1991 по 1996) и первым секретарём (с февраля по апрель 1992) Союза российских писателей (членство в СРП приостановлено на неопределённый срок), членом редколлегии, затем (с 1993) общественного совета «Литературное обозрение», альманаха «Круг чтения». Президент Международной ассоциации творческой интеллигенции «Мир культуры», председатель гоголевского Фонда в Москве, почётный председатель Общества любителей российской словесности. Лауреат Премии Правительства РФ в области культуры (2010). Член жюри литературной премии «Ясная Поляна».

Биография 
Родился в 1930 году в Москве в семье военнослужащего. Сын разведчика П. А. Золотусского. Отец был репрессирован в 1937 году, мать в 1941. Воспитывался в детдоме, который, по воспоминаниям Золотусского, представлял собой лагерь без колючей проволоки, где единственным методом воспитания было насилие, а несогласие подавлялось. В 1949 году с серебряной медалью окончил «Первую мужскую школу имени В. И. Ленина» (в прошлом — Симбирская классическая гимназия; ныне — Гимназия № 1 имени В. И. Ленина) в Ульяновске.

Окончил филологический факультет Казанского университета (1954). Работал учителем в школе (1954—1956), корреспондентом газеты «Молодой дальневосточник» (Хабаровск, 1956—1958). корреспондентом Хабаровского радио (1958—63).

В 1961 году на Всероссийском семинаре молодых критиков Корней Чуковский высоко оценил его способности литературного критика. Переехав сначала во Владимир, а потом в Москву, Золотусский начал работать в «Литературной газете», в 60-е годы часто печатался в журнале «Урал».

Корреспондент «Литературной газеты» (1967—1971), обозреватель журнала «Литературное обозрение» (1978—1990), редактор «ЛГ» по разделу русской литературы (1990—1994). В октябре 1990 года подписал «Римское обращение».

Награды и премии 
 Орден «За заслуги в культуре и искусстве» (19 октября 2022 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Орден Дружбы (24 ноября 2010 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Орден «Знак Почёта» (1984)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (27 ноября 1980 года) — за активную литературную и общественную деятельность
 Премия Правительства Российской Федерации в области культуры (2010)
 Премии журнала «Огонёк» (1979, 1983), «ЛГ» (1988)
 Премия Александра Солженицына (2005) — за масштабность художественно-критических исследований современной словесности и глубинное постижение гения и судьбы Гоголя; за верность, в независимом поиске, традициям и нравственному достоинству русской литературы
 Литературная премия им. Н. В. Гоголя

Публикации 
Книги о русской литературе
 Фауст и физики: Книга о старом Фаусте и новых физиках — о человеке науки в искусстве. — Москва : Искусство, 1968. — 120 с.
 Тепло добра. — Москва : Советская Россия, 1970. — 238 с.
 Час выбора. — М.: Современник, 1976. — 320 с., 25 000 экз.
 Гоголь. (ЖЗЛ). — М.: Молодая гвардия, 1979, 1984, 1998, 2005 (выходила в Вильнюсе на литовском — 1982; в Софии на болгарском — 1982; в Братиславе на словацком — 1989).
 Монолог с вариациями. — М. : Советская Россия, 1980. — 413 с.
 Душа и дело жизни : Очерки о Гоголе. — М. : Правда, 1981. — 48 с.
 Очная ставка с памятью. — М. : Современник, 1983. — 288 с.
 По следам Гоголя : [Для ст. шк. возраста]. — М. : Детская литература, 1984. — 191 с. — (По дорогим местам)
 По следам Гоголя : [Для ст. шк. возраста]. — [2-е изд.]. — М. : Детская литература, 1988. — 188 с. — (По дорогим местам). — ISBN 5-08-001129-7
 Трепет сердца : Избранные работы. — М. : Современник, 1986. — 540 с.
 Федор Абрамов : Личность. Книги. Судьба. — М. : Советская Россия, 1986. — 158 с.
 Гоголь. Лермонтов. Жуковский : Лит. очерки. — М. : Правда, 1986. — 47 с.
 Поэзия прозы: статьи о Гоголе. — М. : Советский писатель, 1987. — 238 с.
 В свете пожара: [О дореволюционной и советской русской литературе]. — М. : Современник, 1989. — 348 с. — ISBN 5-270-00347-3
 Исповедь Зоила: Ст., исслед., памфлеты. — М. : Советская Россия, 1989. — 507 с. — ISBN 5-268-00324-0
 Крушение абстракций. — М. : Современник, 1989. — 205 с. — (Диалог со временем). — ISBN 5-270-01067-4
 На лестнице у Раскольникова. Эссе последних лет. — М.: Фортуна Лимитед, 2000. — ISBN 5-85695-021-6.
 Смех Гоголя. — Москва : Моск. учеб., 2005. — 380 с. — ISBN 5-7853-0515-1
 От Грибоедова до Солженицына: Россия и интеллигенция. — М.: Молодая гвардия, 2006. — 346 с. — ISBN 5-235-02937-2.
 Гоголь в Диканьке. — М.: Алгоритм, 2007. — 237 с. — (Литература с географией). — ISBN 978-5-9265-0398-9.
 Прощай, двадцатый век! Русские писатели. Сокровенные встречи. — М: Алгоритм, 2008. — 286 с. — ISBN 978-5-9265-0341-5
 Нигилисты второй свежести : раздумья на исходе эпохи. — Иркутск : Сапронов, 2008 (Екатеринбург : Уральский рабочий). — 398 с. — ISBN 978-5-94535-106-6
 Интеллигенция. Смена вех. — Русский мир, 2008. — ISBN 978-5-89577-105-1.
 Смех Гоголя. — Иркутск: Издатель Сапронов, 2008. — ISBN 978-5-94535-092-2.
 Незримая ступень: беседы о литературе и религии в Государственном музее Л. Н. Толстого [на Пречистенке] : [для детей старшего школьного возраста]. — Москва : Московские учеб., 2010. — 172 с. — (Серия «Ступени»). — ISBN 978-5-7853-1327-9
 Сочинения: в 3 ч. — Москва : ОАО «Московские учебники», 2012. — 24 см. — (Жизнь замечательных москвичей). — ISBN 978-5-7853-1506-8
 Книги моей судьбы: (лекции в театральном музее в трёх тетрадях). — Москва : ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2015. — 256 с. — (Бахрушинская серия / Бахрушинская серия / Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина). — ISBN 978-5-906801-18-0 — 1000 экз.
 От Пушкина до Набокова : Боголюбовские лекции. — Москва : Библио ТВ : Библиотека искусств им. А. П. Боголюбова, 2020. — 295 с. — (#говоримокнигах). — ISBN 978-5-87531-128-4 — 1000 экз.
 Гоголь в Диканьке : путешествуем с великим писателем. — Москва : Родина, 2021. — 237 с. — (Культурный слой). — ISBN 978-5-00180-002-6 — 200 экз.

Проза
 Обитаемый остров / Б-чка писателей Верх. Волги. [По Печоре] : Очерки. — Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1965. — 96 с.
 Пока мы вместе : Повесть : [Для ст. возраста] / [Ил.: В. Юдин]. — Москва : Детская лит., 1971. — 144 с.
 Нас было трое: роман-документ. — Санкт-Петербург : Фонд «200 лет Николаю Гоголю», 2011. — 159 с. — ISBN 978-5-9902551-1-1

Работы на телевидении 
 Вечера в доме Гоголя (1992—1996)
 Нравственные проповеди (1996)
 Петербургские сюжеты (1998)
 Двух гениев полёт (2001)
 Оправдание Гоголя (2009)
 Николай Карамзин. Несть лести в языце моем (2011)

Примечания

Литература 
 Подольская И. И.  Т. 9: Аббасзадэ — Яхутль. — 1978. — Стб. 317.
 Басинский П. В. Гоголь в десяти сериях // Российская газета — Федеральный выпуск. — 23.08.2006. — № 4151 (0).
 Павлов Ю. М. Игорь Золотусский: путь критика // «Литературная Россия», 2006. — № 39

Ссылки 
 Страница И. П. Золотусского на сайте ИМЛИ РАН
 Игорь Золотусский: никакой душевной болезни у Гоголя не было // РИА Новости, 10.03.2009.

Выпускники Казанского университета
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Историки литературы России
Гоголеведы
Члены Союза писателей СССР
Редакторы по алфавиту
Редакторы СССР
Редакторы России
Редакторы газет
Сотрудники ИМЛИ
Члены Союза российских писателей
Журналисты «Литературной газеты»
Члены ПЕН-клуба
Лауреаты премии Александра Солженицына
Авторы серии «ЖЗЛ»